Ха́гери () — посёлок в волости Кохила уезда Рапламаа, Эстония.

География и описание 
Находится в 6 км западнее посёлка Кохила. Примыкает к одноимённой деревне. Высота над уровнем моря — 66 метров.

Официальный язык — эстонский. Почтовый индекс — 79701.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в посёлке проживали 212 человек, из них 200 (94,3 %) — эстонцы.

По данным переписи населения 2021 года, в посёлке насчитывалось 202 жителя, из них 193 (95,5 %) — эстонцы.

Численность населения посёлка Хагери по данным переписей населения:

* Включая деревню Хагери.

История 
Сведения о Хагери восходят к 1241 году, когда в Хагери уже была церковь, на фундаменте которой в 1891—1892 годах была возведена новая церковь (архитектор Эрвин Бернард). Сохранилось художественное убранство церкви: алтарь конца XVII века и люстра XVIII века. К концу XIX века вокруг церкви образовался малый посёлок. В 500 метрах к северу от церкви находится крупнейшее в Кохилаской волости кладбище, где захоронен художник-портретист балтийско-немецкого происхождения Густав Адольф Гиппиус (точное местонахождение могилы в старой части кладбища неизвестно).

В 1977–1997 годах в состав посёлка Хагери входила деревня Хагери (восстановлена).

Инфраструктура 
В посёлке Хагери есть начальная школа (филиал Кохилаской гимназии), дом по уходу, народный дом, магазин.

Памятники культуры 
Церковь Хагери, кладбище, церковный сад (погост) и здание старой аптеки внесены в Государственный регистр памятников культуры Эстонии.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт населённых пунктов волости Кохила 

Волость Кохила
Населённые пункты Эстонии